

Geografia

Distretto di Xinhua (Cangzhou)
Distretto di Xinhua (Shijiazhuang)
Distretto di Xinhua (Pingdingshan)

Distretto di Xinhua (Tainan)